Dans la mythologie égyptienne, la triade de Cynopolis (ou Hardaï) est un ensemble de trois divinités de la ville antique de Hardaï, plus connue sous le nom de Cynopolis. Anubis est présenté comme le mari d'Anupet et ils ont pour fille Qébéhout. Tous trois ont une fonction funéraire.

Ils ont un temple commun dans cette ville du nome du Chacal ().

Index égyptologique
Triade égyptienne